Gruta do Tanquinho
Estação Tanquinho

Localidades

Tanquinho - município baiano
Bairros
Tanquinho (Ferraz de Vasconcelos)
Tanquinho (Goiana)

Ver também

Desambiguações de topônimos